Юлий Сергеевич Смелков (1934—1996) — советский и российский критик и искусствовед. 

Член ВТО (1962), Союза журналистов СССР (1967), Союза писателей СССР (1979).

Биография 
Родился 15 июля 1934 года в Москве. Родители были репрессированы в 1938 году.

Окончил Одесский нефтяной техникум и театроведческий факультет ГИТИСа (1960). Работал на нефтебазе, в газете «Комсомольская правда», в журнале «Театр», в ВТО (1960—1968). С 1969 года на творческой работе.

Автор книг и статей по истории театра и кино. В 1960—1970 годах работал в области научно-фантастической критики, автор книги «Фантастика — о чем она?» (1974), исследующей основные типические черты научной фантастики 1960 — начала 1970-х годов, статей полемического и теоретического характера.

Жил в Москве. Умер в 1996 году.

Библиография

Литература 
 Смелков Юлий Сергеевич // Писатели Москвы: Биобиблиографический справочник. — М.: МР, 1987. С. 427.
 Смелков, Юлий Сергеевич // Энциклопедия фантастики / Под ред. Вл. Гакова. — М.: «Международный центр фантастики», 1997.

Примечания

Ссылки 
 Юлий Сергеевич Смелков
 
 Иркутский областной фонд А. Вампилова

Кинокритики России
Кинокритики СССР
Киноведы России
Киноведы СССР